Блот:

 Блот — принятый в скандинавском язычестве обряд жертвоприношения.
 Блот, Питер де (1601—1658) — нидерландский художник эпохи барокко.
 Блот-Свен — конунг свеев, правивший в конце XI века.
 Блот — общее название методов молекулярной биологии по переносу определённых белков или нуклеиновых кислот из раствора.